

Zoologie 

Le rostre est :
 un prolongement rigide de la tête chez les charançons, certains crustacés, certains poissons (poissons-scies, espadon...)
 le bec ou museau chez les Cétacés et notamment chez les odontocètes.
 la pièce buccale modifiée pour percer et aspirer chez des insectes suceurs (Hémiptères) et chez certains parasites tel la tique.

Paléontologie 
Le rostre est une partie du squelette interne des bélemnites.

Marine 

Le rostre (rostrum) est l'éperon d'abordage placé à la proue des galères de combat de l'Antiquité. Il est représenté sur la couronne rostrale.

Architecture 
Dans la Rome antique, les Rostres étaient une grande tribune du Forum Romain décorée de rostres de navire. Ils servaient à donner des discours ou à montrer des choses au peuple. Le corps de Jules César y fut ainsi exposé après son assassinat.